Saint-Féliu ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Pyrénées-Orientales:
 Saint-Féliu-d’Amont
 Saint-Féliu-d’Avall

Siehe auch:
 Sant Feliu